Hyakutake pode se referir a:
 Cometa Hyakutake
 7291 Hyakutake
 Harukichi Hyakutake

Desambiguação